Allan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harry Howard Barton Allan
 Joyce K. Allan